Die Hechingen Ladies Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 4. bis 10. August 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Hechingen